Le musée de la bande dessinée peut désigner plusieurs musées consacrés à la bande dessinée :
 la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image à Angoulême, en France ;
 le Centre belge de la bande dessinée à Bruxelles, en Belgique.